Communes de Madagascar :

 Morarano (Ambatolampy)
 Morarano (Arivonimamo)
 Morarano Gare
 Morarano Chrome